MNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manicoré (Brasile)